Stamminger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Stamminger (1836–1892), deutscher katholischer Priester, Bibliothekar und Politiker der Bayerischen Patriotenpartei
 Reinhold Stamminger (* 1969), deutscher Basketballspieler